D98 steht für:
 HMS Effingham (D98), schwerer Kreuzer der Hawkins-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Emperor (D98), Geleitflugzeugträger der Bogue-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS York (D98), Zerstörer der Sheffield-Klasse der britischen Royal Navy
 SV Darmstadt 98, bekanntester Sportverein in Darmstadt, Südhessen

D98